Выходная  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Выходная — гора, в левобережье р. Мейныльвегыргын, координаты 63°19' с. ш. 177°48' в. д., код ГКГН 783741.
 Выходная — гора, восточнее г. Обзорная, координаты 67°17' с. ш. 176°55' в. д., код ГКГН 765015.
 Выходная — гора, в левобережье р. Гитленумкывеем, координаты 67°12' с. ш. 177°38' в. д., код ГКГН 156362.
 Выходная — река, левый приток р. Рыннатанмельгын, координаты 62°46' с. ш. 176°55' в. д., код ГКГН 763426.
 Выходная — гора, северо-западнее гор Кыргонайрыннатанмельгын, координаты 62°51' с. ш. 176°54' в. д., код ГКГН 787036.

См. также 
 Выходной
 Выходное
 Выходные